La città e la metropoli (The Town and the City) – romanzo di Jack Kerouac del 1950
 The Town and the City – album dei Los Lobos del 2006